James Craig Watson – astronomo canadese-statunitense
 Medaglia James Craig Watson – premio di astronomia
 James Dewey Watson – biologo statunitense
 James Watson – vero nome di Mikey Whipwreck, wrestler statunitense